2 miejscowości w Polsce: 
 Stelmachowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Leszno 
 Stelmachowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin